Boström est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1797–1866), philosophe suédois ;
 Erik Boström (1869–1932), tireur sportif suédois ;
 Erik Gustaf Boström (1842–1907), homme d'État suédois ;
  (né en 1969), auteur-compositeur et producteur de musique suédois ;
 Johan Einar Boström (1922–1977), arbitre suédois de football ;
 Linda Boström Knausgård (née en 1972), écrivaine suédoise ;
 Niklas Boström (né en 1973), philosophe suédois ;
 Peter Boström (né en 1971), producteur de musique et compositeur suédois ;
  (né en 1963), joueur puis entraîneur finlandais de football ;
 Wollmar Boström (1878–1956), joueur de tennis puis diplomate suédois.

Notes et références

Voir aussi 
 (25108) Boström

de:Boström
en:Boström
sv:Boström